Messalla var namnet på en familj tillhörande gens Valeria.

Kända medlemmar